Distrito electoral 12 puede referirse a:
Distrito electoral 12, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 12,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.